Моита-Верде () — упразднённый в 2015 году кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика. Входил в состав округа Корте.

Всего в кантон Моита-Верде входило 14 коммун, из них главной коммуной являлась Моита. 22 марта 2015 года коммун перераспределили между новыми кантонами Кастаньичча и Гизоначча.

Коммуны кантона

Население

Примечания

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Корсика на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Верхняя Корсика